Knacken steht für ein hartes, kurzes Geräusch (z. B. wenn ein abgestorbener Baumast bricht).
Davon abgeleitet werden auch Vorgänge, die -ursprünglich- mit einem derartigen Knacken einhergehen, so benannt:
 Fingerknacken
 das Aufbrechen einer Nuss oder ähnlicher Früchte mit harter Schale, um an den (nutzbaren) Kern heranzukommen
 das Aufbrechen eines Tresors oder ähnlichen Sicherheitsbehälters bzw. -fahrzeugs, um an dessen Inhalt heranzukommen
 die Entzifferung einer verschlüsselten Nachricht ohne Kenntnis des Schlüssels, siehe Brechen (Kryptologie)
 ein Synonym für schlafen

Siehe auch:
 Knacker